Bonno (japanisch, bonnō) oder Klesha sind die Ursachen des Leidens im Buddhismus und Hinduismus

Bonno, ostfriesischer Vorname

Bonno ist der Familienname folgender Personen:
 Giuseppe Bonno (1711–1788), österreichischer Komponist
 Paul Bonno (* 1954), französischer Radrennfahrer, Französisch-Polynesien

Siehe auch:
 Bono (Begriffsklärung)
 Bonneau (Begriffsklärung)